Der Rajon Horodnja (ukrainisch /; russisch /) war eine 1923 (in seinen heutigen Grenzen seit 1965) gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Tschernihiw im Norden der Ukraine.

Der Rajon hatte eine Fläche von 1566 km² und eine Bevölkerung von etwa 29.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befand sich in der namensgebenden Stadt Horodnja.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Tschernihiw.

Geographie 
Der Rajon lag im Norden der Oblast Tschernihiw. Er grenzte im Nordosten an Russland (Oblast Brjansk, Rajon Klimowo), im Osten an den Rajon Snowsk, im Südosten an den Rajon Mena, im Südwesten an den Rajon Tschernihiw, im Westen an den Rajon Ripky sowie im Nordwesten an Belarus (Woblasz Homel, Rajon Dobrusch und Rajon Homel).

Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen der Snow sowie dessen Zuflüsse Smjatsch (Смяч), Krjukiw (Крюків), Tschybrysch (Чибриж) und Tetywa (Тетива) sowie im Norden die Terjucha (Терюха), dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 115 und 170 Metern, westlich von Horodnja ist er stark bewaldet.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Stadtratsgemeinde und 30 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 70 Dörfer
 5 Siedlungen

Stadt

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Siehe auch

Einzelnachweise 

Horodnja
Rajon Tschernihiw
Aufgelöst 2020